Das Phantom der Oper (bzw. The Phantom of the Opera) heißen:
 Das Phantom der Oper, ein Roman von Gaston Leroux aus dem Jahre 1910 – dort auch zu Bearbeitungen des Stoffs

 Das Phantom der Oper (1916), eine frühe deutsche Verfilmung unter der Regie von Rudolf del Zopp
 Das Phantom der Oper (1925), eine US-amerikanische Verfilmung des Romans als Stummfilm
 Phantom der Oper (1943), eine weitere US-amerikanische Verfilmung 
 Das Rätsel der unheimlichen Maske (The Phantom of the Opera, 1962) eine Verfilmung unter der Regie von Terence Fisher
 Phantom of the Opera (Musical 1976), ein Musical von Ken Hill aus dem Jahre 1976
 Das Phantom von Budapest (Phantom of the Opera, 1983), eine Verfilmung unter der Regie von Robert Markowitz
 Das Phantom der Oper (Musical), ein Musical von Andrew Lloyd Webber aus dem Jahre 1986
 The Phantom of the Opera (Lied), das 1986 als Single vorab ausgekoppelte Lied des gleichnamigen Musicals
 Das Phantom der Oper (1989), eine Verfilmung unter der Regie von Dwight H. Little
 Das Phantom der Oper (1990), eine Verfilmung unter der Regie von Tony Richardson
 Das Phantom der Oper (1998), eine Verfilmung unter der Regie von Dario Argento
 Das Phantom der Oper (2004), eine Verfilmung des Musicals von Andrew Lloyd Webber unter der Regie von Joel Schumacher
 Phantom of the Opera, ein Lied auf dem Debütalbum Iron Maiden (Album) der gleichnamigen Heavy-Metal-Band